Дисциплина 50 километара ходање у мушкој конкуренцији на 9. Светском првенству у атлетици 2003 у Паризу одржана је 27. августа на улицама града са циљем на стадиону "Француска".

Титулу освојену у Едмонтону 2001. одбранио је Роберт Кожењовски из Пољске.

Земље учеснице 
Учествовало је 39 атлетичара из 25 земаља.

 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)

 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (2)

 (1)
 (2)
2 (1)
 (1)
 (1)

 (4)
 (1)
 (3)
 (1)
 (2)

 (1)
 (2)
 (1)
 (2)
 (3)

Рекорди 
Листа рекорда у ходању на 50 километара пре почетка светског првенства 23. августа 2003. године.

Најбољи резултати у 2003. години 
Десет најбржих атлетичара 2003. године пре почетка светског првенства (23. августа 2003.) заузимало је следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 27. августа 2003. године у 07:50.,

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2003. на сајту WA
 Резултати трке у ходању на 50 км на сајту WA

50 км ходање